Heather est un prénom féminin porté surtout dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis.

Le nom vient du moyen anglais, heth, « bruyère », qui donna aussi l’anglais Heath.

Les variantes du prénom sont : Heath et Hether.

Heather célèbres 
Heather Graham, actrice américaine
Heather D. Heyer, militante antiraciste américaine
Heather Locklear, actrice américaine
Heather Donahue actrice américaine dans Le Projet Blair Witch
Heather Nova, chanteuse, interprète et poète des Bermudes
Heather Morris, actrice dans Glee
Heather Sweet, dite Dita von Teese
Heather Mills, mannequin britannique
Heather Mason, personnage fictif de Silent Hill 3
Heather Starlet, actrice pornographique américaine
Heather O'Rourke, actrice américaine
Heather Brooke, de son vrai nom Heather Harmon, actrice de films pornographiques américaine
Heather Holloway, personnage fictif dans la série Stranger Things, sur Netflix.

Patronyme 

 Sam Anderson-Heather (1988-), joueur de rugby à XV des îles Cook ;
 Jean Heather (1921-1995), actrice américaine ;
 Mark Heather (1976-), joueur de squash anglais ;
 Teariki William Heather (1959-), homme politique des îles Cook ;
 William "Smiley" Heather (1958-), homme politique des îles Cook.

Fictions 
 Heathers, titre original du film Fatal Games, réalisé par Michael Lehmann en 1989 ;
 Heathers: The Musical, comédie musicale adaptée du film et lancée en Off-Broadway ;
 Heathers, série télévisée adaptée du film, diffusée sur Paramount Network en 2018.

Autres 
 
 Heather Has Two Mommies, livre controversé pour enfants
 Heather, village du Leicestershire en Angleterre
 Ouragan Heather, nom de trois ouragans (nom des cyclones tropicaux dans l'Atlantique nord)

Références

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain
Prénom anglais

de:Heidekraut